Plac Józefa Londzina:
 Plac Józefa Londzina w Cieszynie
 Plac Józefa Londzina w Katowicach

Londzina Józefa